Сергей Пяткин:
 Пяткин, Сергей Григорьевич (1956—2003) — советский и украинский театральный актёр.
 Пяткин, Сергей Фёдорович (1905—1972) — начальник нефтепромыслового управления «Полазнанефть» объединения «Пермнефть».